Les  (en français Abélisauridés) sont une famille éteinte de dinosaures théropodes.

Historique et description 
En 1985, deux paléontologues argentins, José Bonaparte et Fernando Novas, ont nommé Abelisaurus comahuensis (« lézard d'Abel ») un grand dinosaure carnivore, du nom de Roberto Abel qui l'avait découvert. Il ressemblait beaucoup à Ceratosaurus et les paléontologues pensèrent qu'il devait appartenir à un groupe jusque-là inconnu de Ceratosauria (« lézards cornus ») qu'ils ont donc appelé les Abélisauridae. Ceux-ci présentent des caractères particuliers, notamment le museau court et haut, portant une excroissance osseuse ou des cornes au-dessus des yeux.

La plupart étaient de grands carnivores habitant les continents de l'hémisphère Sud au Crétacé. D'autres représentants du groupe furent découverts par la suite.

Liste des genres 
Selon  :
 genre Abelisaurus Bonaparte & Novas, 1985 †
 genre Aucasaurus Coria Chiappe & Dingus, 2002 †
 genre Carnotaurus Bonaparte, 1985 †
 genre Ekrixinatosaurus Calvo, Rubilar-Roger, Moreno, 2004 †
 genre Ilokelesia Coria & Salgado, 2000 †
 genre Indosaurus Huene & Mattley, 1933 †
 genre Indosuchus Huene & Matley, 1933 †
 genre Kryptops Sereno & Brusatte, 2008 †
 genre Majungasaurus Lavocat, 1955 †
 genre Pycnonemosaurus Kellner & Campos, 2002 †
 genre Rajasaurus Sereno & Wilson, 2003 †
 genre Rugops Sereno, Wilson & Conrad, 2004 †
 genre Skorpiovenator Canale & al., 2009 †
 genre Spinostropheus Lapparent, 1960 †
 genre Xenotarsosaurus Martinez, Gimenez, Rodriguez & Bochatey, 1987 †

 genre Tralkasaurus Cerroni  †

Classification phylogénétique au sein des Noasauridae 

Position phylogénétique des Abelisauridae au sein des Noasauridae :

Classification phylogénétique 

Arcovenator, Majungasaurus, Rahiolisaurus, Rajasaurus et Indosaurus sont des taxons valides qui appartiendraient, selon les analyses phylogénétiques, à la nouvelle sous-famille des Majungasaurinae. Cette sous-famille aurait peuplé l'Europe, Madagascar et l'Inde contrairement aux Brachyrostra (Abelisaurus, Aucasaurus, Carnotaurus, Ekrixinatosaurus, Ilokelesia, Pycnonemosaurus, Quilmesaurus, et Skorpiovenator) qui occupaient l'Amérique du Sud.

Annexes

Articles connexes 
 Voir Liste de dinosaures non-aviens
 Voir Liste de familles des reptiles disparus
 Voir Liste de clades de dinosaures non-aviens

Bibliographie

Liens externes

Références taxinomiques

Notes et références

Références 

Ceratosauria
Famille de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Taxon fossile décrit en 1985
Taxon fossile décrit par José Bonaparte